Eutychios ist der Name folgender Personen:

 Eutychios (Bronzeschmied), antiker griechischer Bronzeschmied
 Eutychios (Märtyrer), christlicher Märtyrer 
 Eutychios von Konstantinopel (um 512–582), Patriarch von Konstantinopel 
 Eutychius (Exarch) († nach 751), byzantinischer Exarch von Ravenna
 Eutychios von Alexandria (876/877–940), Patriarch von Alexandria und Geschichtsschreiber